Кристална библиотека, също Кристална библиотека „Фантастика“ или Библиотека „Фантастика“, е поредица от 40 книги, издадени между 1995 и 2005 г.

Източници 

Книжни поредици в България
Научнофантастични книги